Неаполь — місто в Італії, центр регіону Кампанія.
 Неаполь — провінція в Італії.
 Неаполь — грецька назва столиці Малої Скіфії
 Неаполь — стародавнє місто в Іонії